Adolf Kainz (1903-1948) – canoista austriaco
Florian Kainz (1992) – calciatore austriaco
Josef Kainz (1858-1910) – attore teatrale austriaco
Josef Wolfgang Kainz (1773-1855) – basso austriaco
Kathinka Kainz (1767-1836) – contralto, pianista e compositrice tedesca
Marianna Kainz (1800-1866) – soprano austriaca
Tobias Kainz (1992) – calciatore austriaco